Барон Емануеле 'Туло' де Графенрийд (, роден на 18 май 1914 в Париж, Франция починал на 22 януари 2007 г. Лонай, Швейцария) е швейцарски автомобилен състезател.

Източници 
 

Швейцарски пилоти от Формула 1
Родени в Париж